Xilan (kinesiska: 西兰, 西兰乡) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 44 kilometer norr om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Xilan är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Liaoyan,  km söder om Xilan. Trakten runt Xilan består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina